Reimarus ist ein Einschlagkrater am südöstlichen Rand der Mondvorderseite, östlich des Doppelkraters Steinheil/Watt und südwestlich von Vega, etwas nördlich des Randes von Vallis Rheita.
Der Krater ist stark erodiert, das Innere bis auf einen weiteren Einschlag weitgehend eben.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem deutschen Mathematiker Nicolaus Reimers offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Reimarus auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)